Sezon 2019/20 był 121. sezonem w historii klubu Bayern Monachium i 55 z rzędu sezonem tego klubu w najwyższej klasie niemieckiego futbolu. Obejmował on okres od 1 lipca 2019 do 31 sierpnia 2020.

Przebieg sezonu 
Sezon 2019/20 rozpoczął się od zmian w składzie. W ramach nich do klubu dołączyli: Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Jann-Fiete Arp oraz Mickaël Cuisance. Na sezon do klubu zostali wypożyczeni: Ivan Perišić oraz Philippe Coutinho. Z zespołu rezerw awansował Lars Lukas Mai. Zespół definitywnie opuścili: Mats Hummels, Marco Friedl, Rafinha, Franck Ribéry oraz Renato Sanches. Arjen Robben zdecydował się zakończyć piłkarską karierę. Natomiast klub nie zdecydował się wykupić wypożyczonego Jamesa Rodrígueza i odszedł on z klubu. Sezon 2019/20 był drugim sezonem pod wodzą trenera Niko Kovača.

Przed sezonem Bayern Monachium wziął udział w International Champions Cup. Tam przegrał 1:2 z Arsenalem Londyn oraz wygrał 3:1 z Realem Madryt i 1:0 z AC Milanem. Następnie wziął udział w kolejnym turnieju towarzyskim Audi Cup. W półfinale tego turnieju, Bayern pewnie pokonał Fenerbahçe SK 6:1. W finale rozgrywanym z Tottenhamem Hotspur w regulaminowym czasie gry padł remis 2:2. Ostatecznie Bayern przegra w serii rzutów karnych 5:6.

3 sierpnia 2019 roku, Bayern Monachium rozpoczął sezon oficjalny od meczu o Superpuchar Niemiec z Borussią Dortmund. Bayern przegrał to spotkanie 0:2 i stracił szansę na pierwsze trofeum w sezonie.

16 sierpnia 2019 roku, Bayern rozpoczął zmagania ligowe od meczu z Hertha BSC. Ostatecznie padł remis 2:2 i Bayern stracił punkty już na otwarcie sezonu. W kolejnych meczach Bawarczycy poradzili sobie już lepiej pokonując 3:0 FC Schalke 04 i 6:1 1. FSV Mainz 05. Następnie padł remis 1:1 w meczu z RB Lipsk. W kolejnej kolejce podopieczni Kovača pokonali 4:0 beniaminka 1. FC Köln. Następnie Bayern zmierzył się z kolejnym beniaminkiem SC Paderborn 07. Ostatecznie Bawarczycy wygrali to spotkanie 3:2. W kolejnej kolejce Bayern Monachium przegrał 1:2 z [TSG Hoffenheim. W kolejnym meczu podopieczni Niko Kovača zremisowali 2:2 z FC Augsburg. Serie niepowodzeń przerwało zwycięstwo 2:1 z ostatnim z beniaminków Unionem Berlin. W następnej kolejce nastąpiło jednak duże rozczarowanie. Bayern został pokonany, wynikiem aż 1:5, przez Eintracht Frankfurt. Kolejne dwa spotkania, pod wodzą już nowego trenera Hansa-Dietera Flicka, zakończyły się zwycięstwami Bayernu 4:0 z Borussią Dortmund i tym samym wynikiem z Fortuną Düsseldorf. W następnych meczach nastąpiły jednak dwie porażki 1:2 z Bayererem Leverkusen i tym samym wynikiem z Borussią Mönchengladbach. W kolejnych meczach podopieczni Flicka odnieśli serię zwycięstw. Pokonywali odpowiednio Werder Brema 6:1, SC Freiburg 3:1, VfL Wolfsburg 2:0, Herthę BSC 4:0, FC Schalke 04 5:0 oraz 1. FSV Mainz 05 3:1. Stratę punktów zaliczyli dopiero w kolejnej kolejce remisując z RB Lipsk 0:0. Po tym remisie, piłkarze Bayernu wygrali wszystkie mecze ligowe do końca sezonu. Seria zwycięstw, trwająca 13 meczów, zapewniła Bayernowi 30 w historii i 8 z kolei Mistrzostwo Niemiec, które zdobyli 16 czerwca 2020 roku. Miało to miejsce na 3 kolejki przed końcem sezonu ligowego.

W pierwszej rundzie Pucharu Niemiec Bayern Monachium pokonał Energie Cottbus 3:1. W drugiej rundzie Bayern zmierzył się z VfL Bochum. Bawarczycy wygrali to spotkanie 2:1 i awansowali do 1/8 finału. W 1/8 finału Bayern Monachium zmierzył się z TSG Hoffenheim. Po zwycięstwie 4:3, Bayern awansował do kolejnej rundy. W ćwierćfinale Bayern zagrał z FC Schalke 04 i wygrał to spotkanie 1:0. W półfinale rywalem Bayernu okazał się Eintracht Frankfurt. Bawarczycy wygrali w tym meczu 2:1 i awansowali do finału. 4 lipca 2020 roku, w finale Pucharu Niemiec, Bayern Monachium zmierzył się z Bayerem Leverkusen. Po zwycięstwie 4:2, Bayern Monachium zdobył, po raz 20 w historii i 2 z kolei, Puchar Niemiec.

W Lidze Mistrzów Bayern Monachium trafił do grupy B razem z: Tottenhamem Hotspur, Olympiakosem SFP oraz FK Crveną zvezdą. W pierwszym meczu Bayern pokonał Crvenę zvezdę 3:0. W kolejnym meczu Bawarczycy bardzo pewnie pokonali Tottenhamem Hotspur 7:2. W kolejnych dwóch meczcah Bayern dwukrotnie pokonał Olympiakos 3:2 i 2:0. W rewanżowym meczu z Crveną zvezdą Bayern wygrał wysoko 6:0. W ostatnim meczu Fazy Grupowej Bayern pokonał Tottenham 3:1 i, z kompletem zwycięstw, pewnie awansował do Fazy Pucharowej Ligi Mistrzów. W 1/8 finału Bayern Monachium zmierzył się z Chelsea F.C. W pierwszym meczu Bayern pokonał rywala 3:0. W rewanżu, który z powodu pandemii COVID-19 odbył się dopiero w sierpniu, Bawarczycy wygrali 4:1 i pewnie awansowali do ćwierćfinału. UEFA zdecydowała, że z uwagi na konieczność szybkiego dokończenia sezonu, zrezygnuje z dotychczasowego formatu dwumeczów i wyjątkowo od ćwierćfinału zespoły rozegrają po jednym meczu na neutralnym terenie Estádio da Luz lub Estádio José Alvalade w Lizbonie. W ćwierćfinale Bayern pokonał FC Barcelonę 8:2 i awansował do półfinału. W półfinale podopieczni Flicka natrafili na Olympique Lyon. Po wygranej 3:0 awansowali do kolejnego w swojej historii finału Ligi Mistrzów. W finale, rozgrywanym 23 sierpnia 2020 roku na Estádio da Luz w Lizbonie, Bayern Monachium zmierzył się z Paris Saint-Germain. Bayern wygrał to spotkanie 1:0 po bramce Kingsleya Comana w 59 minucie spotkania. Tym samym Bayern Monachium po raz 6 w historii zdobył Ligę Mistrzów UEFA.

3 listopada 2019 roku Bayern Monachium zdecydował się na zakończenie współpracy z trenerem Niko Kovačem. Powodem tej decyzji były rozczarowujące wyniki zespołu. Jego tymczasowym następcą został były piłkarz klubu Hans-Dieter Flick. 22 grudnia 2019 roku Bayern ogłosił, że Flick został na stałe trenerem drużyny.

13 marca 2020 roku zostały zawieszone rozgrywki Bundesligi, a także Pucharu Niemiec z powodu pandemii COVID-19. Tego samego dnia zostały zawieszone także rozgrywki Ligi Mistrzów. W związku z tą sytuacją swoją działalność zawiesił także klub Bayern Monachium. Piłkarze do treningu wrócili jednak już 6 kwietnia, przestrzegając zasady sanitarne W maju rząd niemiecki, ogłosił wznowienie rozgrywek ligowych w tym kraju 16 maja 2020 roku.

Ostatecznie Bayern Monachium zakończył sezon 2019/20 zdobywając drugą w swojej historii Potrójną Koronę, wygrywając Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec i Ligę Mistrzów w jednym sezonie. Najlepszym strzelcem zespołu w sezonie został Robert Lewandowski, który we wszystkich oficjalnych meczach sezonu zdobył 55 goli. Lewandowski został także królem strzelców Bundesligi z 34 bramkami, królem strzelców Pucharu Niemiec z 6 goli oraz królem strzelców Ligi Mistrzów z 15 golami na koncie.

Skład

Transfery

Do klubu 

Źródło:

Z klubu

Sztab szkoleniowy do 3 listopada

Sztab szkoleniowy od 3 listopada

Mecze

Bilans meczów oficjalnych

Statystyki meczów 

Źródło:

Bilans meczów przeciwko klubom

Bilans meczów przeciwko trenerom

Statystyki piłkarzy w oficjalnych meczach

Statystyki występów i goli 

Źródło:(X) – piłkarze, którzy odeszli z klubu w trakcie sezonu lub piłkarze, którzy nie zostali zgłoszeni do rozgrywek.(R) – piłkarze, którzy nie są oficjalnie w pierwszej drużynie a jedynie są powoływani z drużyny rezerw.

Najlepsi strzelcy

Tabele

Bundesliga

DFB-Pokal 

|}

Finał:

Liga Mistrzów UEFA 

Grupa B:

Faza pucharowa:

|}
Finał:

Zobacz też 
 Bayern Monachium

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Przypisy

Uwagi 

2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 w Niemczech
Bayern Monachium
2020 w Niemczech